François Duvalier (1907-1971), bijgenaamd Papa Doc, president van Haïti (1957-1971)
Jean-Claude Duvalier (1951-2014), bijgenaamd Baby Doc, president van Haïti (1971-1986) en zoon van François Duvalier